Freak out peut faire référence à:

Freak Out, une attraction de type pendule, principalement utilisée dans les parcs d'attractions et les fêtes foraines.
Freak Out, un film britannique
Freak Out est un jeu vidéo de PlayStation 2
Freak Out, émission de caméra cachée américaine diffusée sur ABC Family

En musique:
Freak Out!, un album de The Mothers of Invention
Freak Out, un album de Aion
Freak Out: The Greatest Hits of Chic and Sister Sledge, un album compilation de Chic et Sister Sledge
Freak Out, un album de Tehosekoitin
Freak Out, une chanson de 311
Freak Out, une chanson de Liars de l'album Liars
Le Freak, une chanson de Chic connu pour son refrain,